Аманги́льдино, Амангильде () — название населённых пунктов в России:

 Амангильдино — село в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Амангильдино — деревня в Учалинском районе Башкортостана.